«Разбег» — советский фильм 1982 года режиссёра Геннадия Глаголева

Сюжет 
Фильм-биография по документальной повести Ярослава Голованова «Королёв» о юношеских годах Сергея Павловича Королёва.

В ролях 
 Владимир Баранов — Сергей Королёв
 Татьяна Воронина — Ляля
 Александр Уточкин — Жорка
 Валентина Шендрикова — Мария Николаевна, мать Сергея Королёва
 Александр Голобородько — Баланин
 Александр Фатюшин — Алатырцев
 Виктор Михайлов Александр Григорьевич Александров, директор профстройшколы
 Ирина Челнокова — Наташа
 Евгения Воробьёва — Лида
 Борис Батуев — Костя Беренс
 Валерий Зиновьев — Назарковский
 Валерий Бассэль — Фаерштейн
 Виктор Пименов — Шляпников
 Игорь Тильтиков — учитель

Литература 
 Войтюк В. — «Разбег» (Худож. фильм. Режиссер Г. Глаголев) // Советский экран, № 3, 1983
 Яковина А. — Утраченная поэзия (О худож. фильме «Разбeг») // Искусство кино, № 5,1984
 Яковина А. — Неудавшийся разбег (О худож. фильме «Разбeг») // Комсомольское знамя, 12 августа 1983
 Разбег // Советские художественные фильмы: 1982—1983. — М.: Нива России, 1999. — с. 119

Фильмы СССР 1982 года
Фильмы-драмы СССР
Фильмы Одесской киностудии
Фильмы-биографии СССР
Фильмы об авиации
Фильмы:Персонаж:Сергей Королёв